Al Bayda, een stad in Libië
 Al Bayda' (plaats), een stad in Jemen
 Al Bayda' (gouvernement), een gouvernement in Jemen

Zie ook 
 Albaida, een Spaanse gemeente